Williams County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Williams County, North Dakota 
 Williams County, Ohio